19-й чемпионат Израиля проходил с 26 апреля по 10 мая 1988 года.

Турнирная таблица

Литература 
 Mega Datenbank 2017 — ISBN 978-3-86681-572-8

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365chess.com

Чемпионаты Израиля по шахматам
1988 год в шахматах